Ганс Филипп Вернер фон унд цу Ауфзес (; , Ауфзес —, , Швейцария) — барон, немецкий коллекционер, антиквар, , основатель Германского национального музея в Нюрнберге. Доктор права (с 1822). Член Баварской академии наук.

Биография 
Представитель древнего дворянского рода Ауфзес. Родился в родовом замке в Верхней Франконии в Баварии.

В 1817 года поступил на юридический факультет университета Эрлангене, по окончании которого работал в судах Баварии. В 1822 году стал доктором права. Затем оставил государственную службу и посвятил себя делам родового имения и изучению немецких древностей. Будучи коллекционером, собрал значительную библиотеку и коллекцию произведений искусства.

Его антикварные исследования проходили под влиянием идеалов романтизма и зарождающегося немецкого национализма.

В 1832 году основал в Нюрнберге «Общество охраны памятников германской старины, литературы и искусства» и своей неутомимой деятельностью достиг того, что значительная часть хранящихся в Нюрнберге древних памятников была сосредоточена в особом учреждении.

С осени 1832 года издавал: «Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit», с 1835 года издававшегося в Карлсруэ под редакцией его сотрудника Моне.

В 1846 году в связи с объединением немецких исторических обществ, представил первому съезду германистов, собравшемуся во Франкфурте-на-Майне, проект основания Германского национального музея, но политические события 1848 года помешали осуществлению его плана. Лишь в 1852 он смог повторить своё предложение при более благоприятных обстоятельствах на съезде исследователей старины в Дрездене. Предложение это было принято, и основанный в 1853 году в Нюрнберге Германский национальный музей явился осуществлением его заветной мысли.

Избранный первым директором этого учреждения, он взял на себя весь труд его организации и не останавливался ни перед какими жертвами для процветания музея. С 1853 совместно с Эйе и Фромманом вновь стал издавать: «Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit», как орган Германского музея. В 1862 сложил с себя звание директора музея.

Умер на 71 году жизни в Мюнстердингене от травм, полученных при посещении церемонии открытия Страсбургского университета, когда толпа разъяренных студентов, ошибочной приняла его за «франкофила».

Автор многочисленных исторических и юридических трудов, в том числе:
 «Das Lehnwesen in Beziehung auf die Anforderungen d. Rechts und der Zeit» (Мюнхен, 1831),
 «Ueber Lasten der Ritterlehen in Bayrn» (Мюнхен, 1831),
 «Ueber den einzig wahren Ehescheidungsgrund in der christl. Kirche» (Байрейт, 1838).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Hans von Aufseß - Gründer des Germanischen Nationalmuseums .
 Aufseß, Hans von .

Коллекционеры XIX века
Коллекционеры Германии
Антиквары Германии
Историки Германии
Музейные работники Германии
Члены Баварской академии наук
Доктора права
Персоналии:Нюрнберг
Бароны Германии
Выпускники Эрлангенского университета